Llista d'asteroides del 152001 al 153000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|152001-152100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|152101-152200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|152201-152300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|152301-152400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|152401-152500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|152501-152600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|152601-152700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|152701-152800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|152801-152900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|152901-153000 [ modifica]

|-
|}